Inaba steht für:

 eine historische Provinz Japans im östlichen Teil der heutigen Präfektur Tottori, siehe Provinz Inaba
 Inaba (Klan), eine Familie des japanischen Schwertadels

Inaba ist der Familienname folgender Personen:

 Atsushi Inaba (* 1971), japanischer Spieleentwickler, Unternehmer
 Carrie Ann Inaba (* 1968), US-amerikanische Sängerin, Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin
 Gaku Inaba (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Hisahito Inaba (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Kayo Inaba (* um 1950), japanische Immunologin
 Kōshi Inaba (* 1964), japanischer Musiker, Sänger der japanischen Band B'z
 Kunimitsu Inaba (* 1934), japanischer Jazzmusiker
 Mitsuo Inaba (1948–2012), japanischer Baseballspieler und -trainer
 Inaba Shunsei (1890–1976), japanischer Maler der Nihonga-Richtung
 Shūto Inaba (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yasuhiro Inaba (* 1985), japanischer Ringer
 Yoshio Inaba (1920–1998), japanischer Schauspieler